Александровский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Локтевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Александровка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 616 человек, в том числе 289 мужчин и 327 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 572 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:
 село Александровка,
 село Павловка.

Примечания 

Муниципальные образования Локтевского района
Сельские поселения Алтайского края